AMRO est une abréviation pouvant signifier :
 Americas Regional Office, un bureau régional de l'OMS ;
 ABN AMRO (Algemene Bank Nederland Amsterdam Rotterdam), une ancienne banque des Pays-Bas.